Narta steht für:

 Narta, ein Dorf in Albanien
 Lagune von Narta, eine Lagune in Albanien
 Narte, ein Schlitten der nordrussischen und sibirischen Völkerschaften